Guadalcanal (Sevilla), vila andalusa de la província de Sevilla
 Illa de Guadalcanal, illa de les Salomó que rep el nom de l'esmentada vila
 Província de Guadalcanal, província de les Salomó situada a l'illa homònima
 Batalla de Guadalcanal, batalla de la Segona Guerra Mundial a l'illa homònima